Guedes (sobrenome)

Pessoas
 Eduardo Guedes
 Hélder Tiago Pinto Moura Guedes
 Rita Guedes
 Aline Guedes futebolista.

Outros
19875 Guedes - um asteróide

Desambiguações de sobrenomes